Калейдоско́п может означать:

 Калейдоскоп — оптический прибор-игрушка.
 Калейдоскоп — еженедельная детская газета, выходившая в Санкт-Петербурге с 1860 по 1862 год.

Кинематограф 
 «Калейдоскоп» — британский фильм 1966 года.
 «Калейдоскоп» — американский телефильм 1990 года.
 «Калейдоскоп» — британский фильм 2016 года.
 «Калейдоскоп» — американский драматический телесериал 2023 года.

Музыка 
 Kaleidoscope — американская психоделическая фолк-группа 1960-х годов.
 Kaleidoscope — британская психоделическая рок-группа 1960-х годов, позднее известная как Fairfield Parlour.

Альбомы 
 Kaleidoscope — альбом саксофониста Сонни Ститта 1957 года.
 Kaleidoscope — альбом певицы Нэнси Уилсон 1971 года.
 Kaleidoscope — альбом группы Siouxsie and the Banshees 1980 года.
 Kaleidoscope — альбом певицы Келис 1999 года.
 Kaleidoscope — альбом диджея Tiësto 2009 года.
 Kaleidoscope: Remixed — ремиксовый альбом 2010 года.
 Kaleidoscope — альбом супергруппы Transatlantic 2014 года.
 Kaleidoscope — альбом группы Coldplay 2017 года.